DDF henviser til forskellige artikler:
 Den Danske Forening
 Danske Dagblades Forening